

Anno 
 175 o 175 a.C.

Codici 
 175  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico François-Xavier Bagnoud Observatory di Saint-Luc

Matematica 
 175 – numero